Barzan (Irak), een stad in de autonome regio Koerdistan
Barzan (Frankrijk), een gemeente in het departement Charente-Maritime